Джалал-Абадский округ — единица административного деления Киргизской ССР, существовавшая в 1938—1939 годах. Административный центр — город Джалал-Абад.

Округ образован 26 февраля 1938 года в составе Киргизской ССР.

Административное деление 
Джалал-Абадский округ делился на следующие районы:
  Алабукинский
  Базар-Курганский
  Джалал-Абадский
  Караванский
  Кетмень-Тюбинский (центр — с. Акчи-Карасу)
  Ленинский (центр — с. Масы)
  Октябрьский
  Ташкумырский
  Учтерекский
  Чаткальский (центр — с. Каныш-Кыя)

Также в состав округа входили 1 город окружного подчинения (Джалал-Абад) и 1 рабочий посёлок окружного подчинения (Кок-Янгак). Районы делились на 82 сельсовета.

21 ноября 1939 года преобразован в Джалал-Абадскую область.

Источники 
 СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 октября 1938 года. М., «Власть Советов», 1938.

Округа Киргизской ССР